Die Saison 1950/51 der Amateuroberliga Niedersachsen war die zweite Saison der höchsten niedersächsischen Amateurliga im Fußball. Sie nahm damals die zweithöchste Ebene im deutschen Ligensystem ein. Ein Meister wurde nicht ausgespielt. Für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord qualifizierten sich Kickers Emden und der VfL Wolfsburg, wobei sich keine Mannschaft durchsetzen konnte. Aus der Oberliga Nord stieg der VfB Oldenburg in die Amateuroberliga Niedersachsen ab.

Die Abstiegsplätze nahmen im Westen der TSV Gnarrenburg, der BV Quakenbrück und der TuS Seelze ein. Im Osten mussten der TSV Algermissen, der SV Munster und der FC Schöningen 08 absteigen. Dafür stiegen aus der Amateurliga Niedersachsen der VfL Germania Leer, der ATSV Nienburg, Falke Steinfeld und der TSV Verden in die Gruppe West sowie der Einbecker SV 05 und der SV Vienenburg in die Gruppe Ost auf. Der Hannoversche SC, Werder Hannover und der SV Linden 07 wechselten zur Saison 1951/52 in die Ostgruppe.

Tabellen

West

Entscheidungsspiele um Platz 14 

Die punktgleichen Mannschaften aus Varel und Seelze ermittelten in einem Entscheidungsspiel den dritten Absteiger aus der Staffel West. Das Spiel fand in Cloppenburg statt. Varel setzte sich durch und schickte Seelze in die Amateurliga. 

|}

Ost

Entscheidungsspiele um Platz eins 

Die punktgleichen Mannschaften aus Wolfsburg und Osterode ermittelten in einem Entscheidungsspiel den Meister der Staffel Ost. Das Spiel fand am 6. Mai 1951 im Hildesheimer Friedrich-Ebert-Stadion statt. Wolfsburg setzte sich durch und zog in die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord ein, während Osterode um die Teilnahme an der Deutschen Amateurmeisterschaft spielen musste.

|}

Qualifikation zur Deutschen Amateurmeisterschaft 

Die Vizemeister der beiden Staffeln ermittelten in einem Entscheidungsspiel den niedersächsischen Teilnehmer an der deutschen Amateurmeisterschaft 1951. Das Spiel fand am 13. Mai 1951 in Neustadt am Rübenberge statt. Delmenhorst setzte sich durch.

|}

Literatur 
 

Oberliga-Saison (Fußball, Niedersachsen)
Amateuroberliga Niedersachsen 1950 51